Бодя́к полево́й, или Ро́зовый осо́т () — вид многолетних травянистых растений из рода Бодяк семейства .

Ботаническое описание 

Листья образуют прикорневую розетку, из которой затем вырастает стебель высотой от 30 до 200 см; в верхней части стебель ветвится.

Сильный стержневой корень может проникать на 2—3 метра, иногда встречаются корни длиною 5—6 метров. Приблизительно на глубине 35 см от главного корня параллельно поверхности отходят клубневидные утолщённые корни, содержащие запас питательных веществ (инулина).

Растение обычно двудомное, хорошо размножается вегетативным путём. Бывает, что образуется колония (поликормон) только из особей одного пола. Тогда растение цветёт, но семян не даёт. Время цветения в Европейской части России — с июня по октябрь.

Значение и применение 

Трудноискоренимый сорняк полей хлебных злаков, огородов и молодых лесопосадок. Иногда за счёт вегетативного размножения может заполнить всё поле, вытеснив культурные растения. В природе также встречается на лугах, в зарослях кустарников, вдоль дорог в низменностях и в горах. Заросли бодяка не типичны для естественных луговых формаций в связи с незначительным распространением свежих пахотных бросовых земель.

Красновато-фиолетовые цветки выделяют много нектара и хорошо посещаются пчёлами. В условиях Западной Сибири медовая продуктивность сплошных зарослей может достигать 580—740 кг/га за счет большого количества цветков на единицу площади (более 1 миллиарда на 1 гектаре). По другим данным продуктивность мёда 120 кг/га при сплошном произрастании. Продуктивность нектара одним цветком 0,1 мг, растением — 400 мг. Продуктивность пыльцы пыльником 0,03 мг, растением 604,8 мг. На участках бодяка полевого на 196 его соцветиях встретилось 110 медоносных пчёл, 32 мухи, 27 бабочек, 11 одиночных пчёл, 8 жуков, 6 наездников, 2 шмеля. Для наполнения медового зобика (60 мг) одна рабочая пчела должна посетить 1176 цветков при сплошном произрастании и тогда она принесёт в улей 19,5 мг нектара (расстояние 1 км от пасеки). Медоносной пчелой будет затрачено 68 % собранного за одну фуражировку нектара на осматривание цветков и полёт до улья и обратно. 

Опасен для всех животных в зелёном корме из-за повышенного содержания нитритов. После выпаса овец на зарослях бодяка у них образуются фитобезоары, вызывающие непроходимость кишечника.

Раньше пучки «пуха» и отцветающие растения использовались в качестве материала для набивки чучел животных.

Есть данные о применении растения в народной медицине.

Классификация

Таксономия 
, 1772, Fl. Carniol. , ed. 2, 2: 126

Вид Бодяк полевой относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны

Синонимы

Примечания

Литература 
 Растения полей и лесов. — Прага: Артия, 1987.

Ссылки 
 Кравченко О. Е. Cirsium arvense (L.) Scop. — Бодяк полевой // Агроэкологический атлас России и сопредельных стран.
 

Чертополоховые
Инвазивные виды растений
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Флора Европы
Флора Северной Америки